

Codici 
 BXB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Babo (Indonesia)

Mineralogia 
 Bxb – abbreviazione di bixbyite

Note